ДСС:

 Движение «Сорок сороков»;
 Действительный статский советник.